Het ATP-toernooi van Valencia 2014 (met de officiële naam Valencia Open 500) is een tennistoernooi dat van 20 tot en met 27 oktober werd gespeeld in de Spaanse stad Valencia. De wedstrijden werden gespeeld op indoor hardcourt in het Ciutat de les Arts i les Ciències.

Het enkelspel werd gewonnen door Andy Murray. Hij versloeg in de finale Tommy Robredo met 3-6, 7-6(7) en 7-6(8) en 7-5. Het dubbelspel werd gewonnen door Jean-Julien Rojer en Horia Tecău. Zij versloegen in de finale Kevin Anderson en Jérémy Chardy met 6-4 en 6-2.

Enkelspel

Geplaatste spelers

Prijzengeld en ATP-punten

Toernooischema

Finale

Bovenste helft

Onderste helft

Dubbelspel

Geplaatste spelers

Prijzengeld en ATP-punten

Toernooischema

Externe links 
  Officiële website
 Enkel schema
 Dubbel schema

Valencia
ATP-toernooi van Valencia